Die Zauberflöte steht für:
 Die Zauberflöte, Oper von Wolfgang Amadeus Mozart und Emanuel Schikaneder
 Die Zauberflöte (1975), Verfilmung der Oper von Ingmar Bergman
 Kenneth Branagh – Die Zauberflöte, Verfilmung der Oper von Kenneth Branagh
 Die kleine Zauberflöte, frei nach der Oper gestalteter Zeichentrickfilm von Curt Linda
 Rundfunkgerät Zauberflöte aus den Jahren 1949/1950

Siehe auch:
 Der Zauberflöte zweyter Theil, Librettofragment von Johann Wolfgang von Goethe (1802)
 Der Zauberflöte zweyter Theil. Das Labyrinth, Fortsetzung der Oper von Peter von Winter und Emanuel Schikaneder (1798)
 (14877) Zauberflöte, nach der Oper benannter Asteroid
 La Flûte magique
 The Magic Flute